

Localidades

Saint-Zacharie (Quebec)

Saint-Zacharie (Var)

Desambiguações de topônimos